Аверко-Антонович — фамилия:

 Аверко-Антонович, Ирина Юрьевна (1960—2006) — советская и российская учёная-химик.
 Аверко-Антонович, Людмила Александровна (род. 1936) — советская и российская учёная-химик.
 Аверко-Антонович, Юрий Олегович (род. 1937) — советский и российский учёный-химик.